Trugenhofen ist der Name

 eines Ortsteils von Dischingen im Landkreis Heidenheim in Baden-Württemberg, siehe Trugenhofen (Dischingen)
 eines Ortsteils von Rennertshofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Bayern, siehe Trugenhofen (Rennertshofen)

 eines Adelsgeschlechts aus Trugenhofen (Rennertshofen), siehe Trugenhofen (Adelsgeschlecht)